Абендана (Abendana; ) — еврейско-испанская и еврейско-португальская (сефардская) фамилия.

  (1640—1710) — профессор еврейского языка в Оксфордском университете, младший брат лондонского хахама Якова Абендана
 Абендана, Исаак Хаим де-Брито (ум. 1760) — хахам португальской общины в Амстердаме
 Абендана, Яков (1630—1695) — иудейский богослов, лондонский хахам.

Примечания